Figlie della Croce, di Liegi - istituto religioso femminile
 Figlie della Croce, di Palermo - istituto religioso femminile
 Figlie della Croce, Suore di Sant'Andrea - istituto religioso femminile